Стась () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Стась, Андрей Леонидович (род. 1988) — белорусский хоккеист.
 Стась, Константин Николаевич (1935—2014) — советский и российский инженер-физик, специалист в области измерения ионизирующего излучения.
 Стась, Сергей Леонидович (род. 1974) — белорусский хоккеист.